Jana Nagyová může být:
 Jana Nagyová (herečka), provdaná Schlegelová (* 1959) – slovenská herečka a později německá podnikatelka
 Jana Nečasová, dříve Nagyová (* 1964) – česká úřednice, manželka expremiéra Petra Nečase
 Jana Nagyová (manažerka), provdaná Mayerová (* 1970) – manažerka Čapího hnízda a jedna z obviněných v související kauze, exnáměstkyně jihlavského primátora